Huit-Août, VIII-Août ou 8-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

8 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Belgique,
 le , la catastrophe minière du Bois du Cazier fait 262 victimes à  Marcinelle, actuelle section de la commune belge wallonne de Charleroi dans le Hainaut.

En France,
 le , vers la fin de la Première Guerre mondiale : 
 Reprise de Moreuil (Somme) aux Allemands, par le  d'armée de la première armée française et par la  anglaise,  mises sous les ordres du maréchal Douglas Haig.
 le , vers la fin de la Seconde Guerre mondiale :
 Quarante-et-un maquisards du groupe Armagnac, dont treize jeunes de Conques-sur-Orbiel, sont faits prisonniers puis sont torturés et exécutés au ruisseau de La Grave, ainsi que dans la grotte et au village de Trassanel, dans l'Aude.
 Accrochage entre les Résistants du groupe Verneuil et les Allemands à Saint-André-en-Terre-Plaine, dans l'Yonne.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :

En espagnol, «  » ou «  » :
 Au Mexique, le  : naissance d'Emiliano Zapata, l'un des principaux acteurs de la révolution mexicaine de 1910.
 (Calle) 8 de Agosto de 1879, à  Cuautitlán, dans l'État de Mexico.

En italien, «  » :
 En Italie, le  : le peuple bolonais chasse les Autrichiens de la ville.
 Monument aux morts du 8 août 1848 à Bologne

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffre

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
08